Мартьянка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мартьянка — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Мартьянка — деревня в Ярославском районе Ярославской области.